Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2016 war ein Billardturnier, das vom 14. bis 18. September 2016 im BK Awyator in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainische Meisterin wurde Schanna Schmattschenko, die im Finale Anna Kotljar mit 5:2 besiegte. Den dritten Platz belegten Titelverteidigerin Marija Pudowkina, die im Halbfinale gegen Schmattschenko ausschied, und Anastassija Kowaltschuk.

Bei den Herren sicherte sich Wolodymyr Perkun durch einen 7:5-Finalsieg gegen Vorjahresfinalist Bohdan Rybalko den Titel. Artur Jewstyhnjejew und Wladyslaw Kossohow kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war Artem Mojissejenko, der in diesem Jahr nicht teilnahm.

Herrenturnier

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

Gewinnerrunde 
32 Spieler (Sieger der Hauptrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
32 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Verliererrunde gegen Verlierer der Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 19 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
16 Spielerinnen (3 Siegerinnen der Hauptrunde und 13 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
6 Spielerinnen (3 Verliererinnen der Hauptrunde gegen 3 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (3 Siegerinnen der 1. Verliererrunde und 5 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2016
Billardveranstaltung 2016
Billardturnier in Kiew